

Persone 
Harry Kesten – matematico statunitense
Hermann Kesten – romanziere tedesco

Altro
Kesten – comune tedesco
Premio Hermann Kesten – premio letterario